Dorothy Green peut nommer :
Dorothy Green (1887-1964), joueuse de tennis américaine ;
Dorothy Green (1892-1963), actrice américaine du muet ;
Dorothy Green (1920-2008), actrice américaine.